Sir Seewoosagur Ramgoolam, un ancien premier ministre de Maurice (1900 - 1985).
 L'Aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam, le seul aéroport international de l'Île Maurice.